Het seizoen 1992/93 was het 55ste seizoen van de Liga 1 en het 75ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 FC Ploiești veranderde zijn naam in Petrolul Ploiești.

2 FC Bacău veranderde zijn naam in FC Selena Bacău.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1992/93 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen